Хуторской сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Хуторской сельсовет — в Володарском районе Астраханской области.
 Хуторской сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Хуторской сельсовет — в Новосергиевском районе Оренбургской области.